Le terme InterRégio ou InterRégional désignait, jusqu'au , une catégorie de trains assurant la liaison ferroviaire entre grandes gares et gares moyennes, ou uniquement entre gares moyennes. Cadencées en général à l'heure, elles permettaient de complémenter le réseau principal, constitué des relations InterCity.

Depuis le , et le nouveau plan de transport de la SNCB, le terme InterRégio n'est plus employé.

InterRégio a
De:  Louvain à:  Saint-Nicolas.

Série  27**.

Puce blanche: desserte quotidienne; puce rose: desserte le week-end.

InterRégio b
De:  Anvers à:  Nivelles.

Série  28**.

InterRégio c
De:  Anvers à:  Liège.

Série  29**.

InterRégio d
De:  Anvers à:  Ath, puis Courtrai ou Grammont.

Série  31** pour la relation Anvers - Ath - Courtrai, 32** +50 pour la partie Ath - Grammont.

InterRégio e
De:  Anvers à:  Mol, puis Neerpelt ou Hasselt.

Série  32** pour la relation Anvers - Mol - Neerpelt, 44** pour la branche Mol - Hasselt.

InterRégio f
De:  Courtrai à:  Louvain.

Série  41**.

InterRégio g
De:  Anvers-Central à:  Turnhout.

Série  49**.

InterRégio h
De:  Gand à:  Bruxelles-Aéroport.

Série  35**.

InterRégio i
De:  La Panne à:  Anvers-Central.

Série  36**.

InterRégio j
De:  Quévy à:  Bruxelles-Aéroport.

Série  37**.

InterRégio k
De:  Jambes à:  Tournai.

Série  38**.

InterRégio l
De:  Binche à:  Louvain-la-Neuve.

Série  39**.

InterRégio m
De:  Liers à:  Luxembourg.

Série  1** ou 40**

InterRégio n
De:  Bruxelles à:  Anvers.

Série  33**.

InterRégio o
De:  Bruxelles à:  Louvain.

Série  42**.

InterRégio p
De:  Bruxelles à:  Bruxelles-Aéroport.

Série  43**.

InterRégio q
De:  Liège à:  Aix-la-Chapelle.

Série  50**.

InterRégio r
De:  Charleroi à:  Couvin.

Série  48**.

InterRégio s
De:  Anvers à:  Noorderkempen.

Série  6**.

Notes 

Transport ferroviaire en Belgique